Сан-Роке:

 Сан-Роке (Испания) — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Сан-Роке (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Сан-Роке (Оливейра-де-Аземейш) — район в Португалии.
 Сан-Роке (Корриентес) — город в Аргентине.
 Сан-Роке (департамент) — департамент в Аргентине в составе провинции Корриентес.
 Сан-Роке (Бразилия)